Сен-Міко () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Сона і Луара.
 Міко-гетеротрофи (від , скороч. MHP; міко-гетеротрофні рослини), давні сапрофітні рослини — рослини.
 Міко Альборнос (,  30 листопада 1990, Стокгольм) — шведський і чилійський футболіст.
 Міко (, «жриця», «шаманка») — жриця-шаманка або прислужниця шінтоїстського святилища в Японії.
 Джозеф Міко (, 6 серпня 1920 — 28 квітня 2008) — угорський та американський кінооператор.
 Ізабелла Міко, Ізабелла Анна Миколайчак, Ізабелла Міко (;  21 січня 1981, Лодзь) — польська акторка, модель, співачка.